United States est le nom anglais des États-Unis. Il s'agit donc de l'endonyme d'un pays ayant dans son nom complet les termes United States.

Ce nom peut aussi désigner :
le United States, le plus grand paquebot ayant jamais été construit aux États-Unis (1952) ;
, une série télévisée diffusée en 1980 sur NBC.

Voir aussi